Bakony-ér kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Vezseny-ér, vattendrag, 
 Sokorói-Bakony-ér, vattendrag, 
 Cuha (vattendrag i Ungern), Veszprém, 

Robotskapade Ungernförgreningar